Valerio kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos E. Valerio
 Alejandro A. Valerio
 Juvenal Valerio Rodríguez

Robotskapade auktorsförkortningar